Questa è una lista di Stati per lunghezza di coste in chilometri, basata sui dati del CIA World Factbook. Uno sviluppo costiero pari a zero indica uno stato senza sbocco al mare. 

Per la determinazione della lunghezza della costa, si veda anche: frattale.

Note

Estensione costiera